Tōzai-Linie (jap. , Tōzai-sen, dt. Ost-West-Linie) ist der Name mehrerer Bahnlinien in Japan:
 JR Tōzai-Linie (JR West)
 Tōzai-Linie (Kōbe) (Kobe Rapid Transit Railway Company)
 U-Bahn Kyōto#Tōzai-Linie (U-Bahn Kyōto)
 U-Bahn Sapporo#Tōzai-Linie (U-Bahn Sapporo)
 Tōzai-Linie (Tōkyō Metro)
 U-Bahn Sendai#Tōzai-Linie (U-Bahn Sendai)

Siehe auch: Namboku-Linie, Chūō-Linie

en:Tozai Line
ja:東西線